Beires kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Beires (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Beires (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar